Luena kan syfta på följande platser:

Angola 

 Luena (vattendrag), 
 Luena (Angola), Moxico,

Spanien 

 Luena (Spanien), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar